Stanislav Kovář může být:

 Stanislav Kovář (politik) (* 1953) – český politik
 Stanislav Kovář (malíř) (1931–2017) – český malíř
 Stanislav Kovář (grafik) (1921–1985) – český grafik
 Stanislav Kovář (atlet) – český atlet